Aristomachos ist:

in der griechischen Mythologie:
 Aristomachos (Heraklide), Urenkel des mythologischen Helden Herakles
 Aristomachos (Sohn des Talaos), Sohn des argivischen Königs Talaos
 Aristomachos (Freier der Hippodameia), fiel von der Hand des Oinomaos
 Aristomachos (Heros), attischer Heilheros, die Verehrung ist in Marathon und Rhamnus belegt

der Name von:
 Aristomachos der Ältere, Tyrann von Argos in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts v. Chr.
 Aristomachos der Jüngere, Tyrann von Argos, Sohn Aristomachos des Älteren
 Aristomachos (Kroton), Politiker aus Kroton
 Aristomachos von Soloi, um 270 v. Chr., Natur- bzw. Bienenforscher
 Aristomachos (Byzanz), im 6. Jahrhundert Beamter des Oströmischen Reiches
 Aristomachos (Künstler), Maler oder Bildhauer